Hel kan syfta på:

 Hel (rationellt tal) – det rationella talet 1
 Hel (gudinna) – i nordisk mytologi härskarinna över ett dödsrike med samma namn
 Hel (musikgrupp) – ett svenskt vikingarockband
 949 Hel – en asteroid
 HEL – IATA-koden för Helsingfors-Vandas flygplats
 HEL! – ett livealbum av den svenska punkgruppen Charta 77

Geografi

Antarktis 

 Hel (udde),

Polen 

 Hel, Polen, Pommerns vojvodskap, Powiat pucki, 
Helhalvön

Se även
 Hell (olika betydelser)

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar